Ihor Turczyn (naukowiec)
 Ihor Turczyn (sportowiec)